Мејплвуд има више значења:
 Мејплвуд (Вашингтон)
 Мејплвуд (Њу Џерзи)
 Мејплвуд (Минесота)
 Мејплвуд (Мисури)